Шульц фон Ашераден — дворянский и баронский род.

История 
Первоначально чешский дворянский род «фон Шульце» жил недалеко от Праги. Вспышка религиозных споров заставила Шульцов бежать сначала в Польшу, а затем в Ливонию. Первым, известным по документам с 1589 года представителем рода, был Герман Шульц, также известный как Шультесс. Он был на службе у короля Швеции Юхана III, стал шведским полковником в 1601 году и командиром крепости Коккенгузен во время польско-шведской войны 1601 года; погиб в битве при Кирхгольме в 1605 году. В знак признания его заслуг его сын полковник артиллерии Симон Шульц (ок. 1588 — 1633), был пожалован замком Ашераден, возведён в 1630 году в дворянство шведским королём Густавом-Адольфом; в 1633 году погиб в сражении Тридцатилетней войны под Пфаффенхофеном в Баварии. Его сын Мартин Шульц (1617—1682) , дослужился до шведского генерал-лейтенанта, был окружным администратором и генерал-губернатором Скании, а также губернатором в Нарве; был принят в баронское дворянство грамотой от 18 апреля 1674 года с титулом «фон Ашераден» — с этого времени род именовался Шульц фон Ашераден. Его старший сын, полковник Карл Фридрих Шульц (1656–1728), унаследовал поместья Айзкраукле и Скриверу и стал ландратом в шведской Ливонии, а младший сын, генерал-лейтенант Мартин Симан Шульц (1660–1730) стал губернатором Висмара и Штральзунда. В 1742 году род был записан в Ливляндское рыцарство, а в 1839 году в внесен в матрикул эстляндского дворянства. В 1854 году был Высочайше утверждён в российском дворянстве в баронском достоинстве.

Карл-Фридрих Шульц-фон-Ашераден (1720—1782) был лифляндским ландратом; внук его барон Вильгельм Васильевич (1740—1792) — генерал-поручик (1790), командир Владимирского драгунского полка (1779); Выборгский комендант (с 1791 года).

Описание герба 

по Долгорукову
Щит расчетверён на чернь и золото; в 1-й и 4-й частях лев, во 2-й и 3-й частях белый волк, из каждого бока коего выходит по одной обнаженной руке, держащей серебряный меч с золотою рукояткою. Посреди герба щиток с гербом, пожалованным фамилии Шульц-фон-Ашераден при выдаче ей грамоты на дворянское достоинство: в серебряном поле дикарь в фартуке, с длинною бородою и волосами, с вытянутыми руками, и в каждой руке имеет цветок.

На всем гербе баронская корона, в по бокам её два шлема с баронскими же коронами. На левом шлеме павлиний хвост, справа налево пронзенный мечом, и над хвостом красный шар; на правом шлеме восемь штандартов, попеременно золотых и голубых, обложенных золотою бахромою, с золотыми кистями, и между ними дикарь в фартуке, со шлемом на голове, держит знаменное древко, без знамени. Намет справа чёрный, подложенный золотом, слева голубой, подложенный серебром.

Примечания

Литература 
 Непорожнев Н. Списки титулованным родам и лицам Российской Империи. Издание Департамента Герольдии Правительствующаго Сената. — , 1892. — С. 273.
 
 

Баронские роды
Остзейское дворянство
Дворянские роды Российской империи шведского происхождения
Шляхетские роды герба Малая Погоня
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы
Дворянские роды, на гербах которых изображён дикий человек
Дворянские роды, на гербах которых изображены розы
Дворянские роды, на гербах которых изображены пешие воины
Дворянские роды, на гербах которых изображены павлиньи перья